M20 ou M.20 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Domaine militaire 
 Miles M.20, un avion de chasse britannique ;
 Missile M20, un missile balistique stratégique français ;
 M20, un missile balistiques tactique chinois ;
 M20, un canon sans recul américain.

Sciences 
Astronomie
 Nébuleuse Trifide, en astronomie.

Médecine
 Déformations des doigts et des orteils, d'après la classification internationale des maladies.

Transport

Aéronautique 
 Mooney M20, un avion de tourisme américain ;
 Messerschmitt M 20, un avion de ligne allemand.

Autoroutes 
 Autoroute britannique M20 reliant Londres à Folkestone ;
 Autoroute irlandaise M20 reliant Limerick à Patrickswell ;
 Autoroute russe M20, ancien nom de la  route régionale R23.

Routes 
  Route serbe M20 reliant Sremska Mitrovica à la frontière bosniaque ;
  Route ukrainienne M20 reliant Kharkiv à la frontière russe.

Moto 
 BSA M20, un modèle du constructeur britannique BSA.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres